Олег Ко́нонов:
 Кононов, Олег Георгиевич (род. 1966) — советский и белорусский футболист и тренер.
 Кононов, Олег Дмитриевич (род. 1942) — советский и российский учёный, член-корр. РАН.